Jordan Blake é um vocalista norte-americano, conheçido por ser o ex-vocalista e formador da banda de Post-hardcore A Skylit Drive. Blake é notável por seu estilo de vocal agudo e poder dar altos gritos sem se desgastar.

Carreia Musical

Ann Arbor (2005) 
Uma banda de Screamo chamada Ann Arbor foi a primeira de Blake. Ele era o vocalista.

A Skylit Drive (2005–2008) 
Blake era o vocalista original e fundador da banda de Post-hardcore A Skylit Drive, e foi destaque na gravação do primeiro EP "She Watched The Sky". Ele deixou a banda no final de 2007 devido a úlceras que não lhe permitiam produzir novas canções.

Razing Alexandria (2008) 
Blake também era membro e vocalista da banda Razing Alexandria, em que ele gravou algumas demos.

Watchout! Theres Ghosts (2008/2012 Break-up) 
No início de 2008 Blake formou um Projeto de música Electronica / Post-Hardcore  chamado Watchout! Theres Ghosts com seu amigo Joshua Stotts, e lançaram um álbum pela gravadora Rise Records. Depois de um tempo quando Josh deixou a banda,a banda anunciou que tinha encerrado seu contrato com a Rise Records.

A banda foi ressuscitada em outubro de 2011, e planeja lançar um novo álbum em Janeiro de 2012 chamado "Ghost Town 2.0", mas a banda se separou depois de apenas estar juntos novamente há dois meses, e liberando apenas uma música.

JbdJ (2009) 
Jbdj foi uma colaboração de hip-hop e eletrônica entre Blake e DJ Blackard que só gerou duas músicas.

Trances (2010–2011) 
Trances foi formada por Blake e o DJ Blackard e eles lançaram um EP com o título "The Alphament". A banda anunciou sua dissolução em 02 de julho através de uma mensagem em vídeo. Desde este anúncio boatos estão circulando que Blake poderia voltar para o A Skylit Drive.

Colaboração com Etienne Sin (2011) 
No início de 2011 Jordan Blake (The Legend) e Etienne Sin (The Leader) lançaram um EP chamado "The Legend. The Leader.".  Eles lançaram dois vídeos de música para as músicas "It's Jordan Blake Bitch!" e "The Leader".
A música "Enkindle Betrayal" foi lançada em 28 de setembro de 2011.
Outra nova música foi lançada em 30 de novembro de 2011 com o título "Sanguine Greed"

Carreira Solo (2011) 
No entretanto, Jordan lançou cinco novas canções sob seu nome real intituladas "Solo Reflection","Reek Over Me", "Everyone Hates A Fake", um cover da música de Ellie Goulding "Under The Sheets", e três novas canções intituladas "Line Em Up, Take Em Down" que foi lançada em 14 janeiro de 2012 com vocalistas convidados de Elly Rodriguez," Falco Plains ", assim como um remix intitulado" Falco Plains (NIGHTLIFE REMIX) ".

4Telaports (2012) 
Jordan criou uma nova banda de post-hardcore chamada "4Telaports". Jordan declarou que esta será a última banda que ele se juntará.

Discografia 
A Skylit Drive
She Watched The Sky (Tragic Hero Records, 2007)

Watchout! Theres Ghosts
Ghost Town (Rise Records, 2009)

Trances
The Alphament (2010)

Etienne Sin
The Legend. The Leader. (2011)

Solo
Possivel Álbum Solo (19 de Junho, de 2012)

Outras aparições
Randy Ichinose feat. Jordan Blake - Les Géants (2016)

Videografia 
Com A Skylit Drive
"Drown The City"

Com Watchout! Theres Ghosts
"The Shake Up"

Solo
"Reek Over Me"

Com Etienne Sin
"It's Jordan Blake Bitch"
"The Leader"
"Enkindle Betrayal"
"Sanguine Greed"

Ligações externas
Site Oficial
Facebook Oficial
Watchout! Theres Ghosts Lastfm
Official Trances Facebook
Trances Lastfm

Cantores dos Estados Unidos